2-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1957 Ballon d’Or)»
17 декабря 1957 года

Золотой мяч: 
 Альфредо Ди Стефано

(первый раз)

< 1-я Церемонии вручения 3-я >
Золотой мяч 1957 года (фр. 1957 Ballon d’Or) — 2-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 613 France Football 17 декабря 1957 года. В состав жюри входили 16 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Венгрии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Шотландии и Югославии.

Обладателем награды стал испанский нападающий мадридского «Реала» Альфредо Ди Стефано. Он опередил Билли Райта. Дункан Эдвардс и Раймон Копа впервые в истории опроса поделили третье место в голосовании.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 240 баллов; максимально игрок мог получить 80 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1957 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1957 году